La prima stagione di Bad Sisters, composta da 10 episodi, viene pubblicata settimanalmente in tutto il mondo su Apple+ dal 19 agosto al 14 ottobre 2022.

Bad Sisters